Ти́моти Джеймс Ка́рри (; род. 19 апреля 1946) — английский актёр и певец. Обладатель дневной премии «Эмми» и трёхкратный номинант на премию «Тони».

Биография 
Родился в Чешире 19 апреля 1946 года. Изучал драматическое искусство и английский язык в Кембриджском, а затем в Бирмингемском университетах, окончив последний с отличием. Его актёрская карьера началась на лондонской сцене в 1968 году. Карри играл в Королевской Шекспировской труппе. Возможно, самыми известными работами Тима Карри в кино можно считать роль доктора Фрэнк-эн-Фёртера (Dr. Frank-N-Furter) в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и роль Пеннивайза — Танцующего Клоуна в экранизации произведения Стивена Кинга «Оно» (1990). Актёр также сыграл интересные, острохарактерные роли в таких фильмах, как «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Тень», комедиях «Заряженное оружие» и «Очень страшное кино 2». Карри также сделал карьеру рок-музыканта. Список его ролей, как в кино, так и на телевидении весьма обширен. Он также озвучивал персонажей анимационных фильмов и компьютерных игр. В настоящее время Тим Карри живёт в Лос-Анджелесе, но проводит много времени в Чикаго, Нью-Йорке, а также в Лондоне, где участвует в бродвейской постановке Monty Python’s Spamalot.

Благодаря своему яркому своеобразному характерному голосу, Карри, как правило, озвучивает злодеев и сверхъестественных или одиозных персонажей. Отдельно стоит упомянуть его работу в двух играх приключенческой трилогии Gabriel Knight, где Карри озвучивал главного героя — харизматичного борца со злом, «Охотника За Тенью» Габриэля Найта. В игре Frankenstein: Through the Eyes of the Monster Карри досталась роль Доктора Франкенштейна, а в Four Horsemen of the Apocalypse — роль самого Сатаны. В игре Command & Conquer: Red Alert 3 Карри играет роль премьер-министра Советского Союза Анатолия Черденко. В игре Dragon Age: Origins Тим Карри озвучил эрла Рендона Хоу, одного из ключевых персонажей игры.

 Личная жизнь 
Карри никогда не был женат и не имеет детей. Он живёт в нейборхуде , Лос-Анджелес.

В июле 2012 года Карри перенёс обширный инсульт, в результате чего теперь передвигается на инвалидном кресле-коляске. Тем не менее, он продолжает работу актёром озвучивания.

 Фильмография 

{{ВмСериале|2000||Хроники Рэдволла: Маттимео|Mattimeo: A Tale of Redwall|Слэгар (голос)}}

Музыкальная карьера 

Помимо его выступлений на различных записях саундтреков, Карри имел некоторый успех как сольный музыкальный артист. Еще в детстве он получил классическое вокальное образование.

В 1978 году A & M Records выпустила дебютный сольный альбом Карри . В следующем году Карри выпустил свой второй и самый успешный альбом . Третий и последний альбом, , был выпущен в 1981 году, вновь с помощью A & M Records.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бирмингемского университета
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Члены Королевской шекспировской компании
Киноактёры Великобритании